Ио́сиф Ио́сифович Василе́вский (, Юзовка — 20 апреля 1994, Минск) — русский поэт.

Биография 
Родился в семье рабочего в селении Юзовка, Донецкой области. В 1922 году семья Василевских переехала в Витебскую область. 

В 1925-1928 гг. Иосиф Иосифович окончил школу крестьянской молодежи. После школы окончил оршанские педагогические курсы в 1930 году, театрально-драматические курсы в Минске в 1932 году.

С осени 1932 года Работал актёром Витебского театра драмы, сотрудником газеты «Ленинский призыв» в Орше, В 1933 году И. Василевский был призван в ряды Красной Армии и стал актёром-бойцом театра Белорусского военного округа, С 1937 по 1952 годы  работал актёром театров в Смоленске, Житомире, Брянске, Днепродзержинске, Лениногорске, Усть-Каменогорске, Рязани, Ижевске, Калуге.

В 1952 году И. Василевский окончательно оставил сцену, приехал в Смоленск и вновь взялся за перо. В 1957 году по рекомендации М. Исаковского принят в Союз писателей СССР. Начали выходить в свет его первые книги.

Большую работу И. Василевский проделал как переводчик белорусских поэтов. В содружестве с композиторами И. Лученком, К. Поплавским, В. Беляевым и И. Кузнецовым поэт опубликовал несколько песен, исполнявшихся Государственным хором БССР.

Член художественного совета Республиканского Дома народного творчества, он принимал активное участие в смотрах народных театров. Стихи поэта публиковались в репертуарных сборниках, журналах, газетах.

С 1967 года жил в Минске и до конца жизни его творчество было связано с Белоруссией. В 1994 году в связи с преклонным возрастом и ухудшением здоровья И. Василевский переехал в Ивангород, в семью сына, где 20 апреля 1994 года скончался. Похоронен на городском кладбище в д. Заречье.

Творчество 
Печатался с 1932 года. Автор сборников стихов, стихотворных книг для детей. Перевёл на русский язык произведения многих белорусских поэтов, в том числе Я. Купалы, Я. Коласа, П. Бровки, М. Танка, А. Кулешова, П. Панченко и других.

Член Союза писателей СССР (1957).

Библиография 
 В добрый час. Смоленск, 1954;
 Родное раздолье. Смоленск, 1956;
 Оружием сатиры. Москва, 1959;
 Новь. Смоленск, 1959;
 От зорьки до зорьки. Смоленск, 1957,1960;
 Авось да небось. Смоленск, 1961;
 Лирика. Смоленск, 1961;
 Трудный экзамен. Смоленск, 1962;
 Нас попробуй обгони. Смоленск, 1962;
 День за днём. Москва, 1963;
 Свершение. Москва, 1966;
 Птичья тревога, 1968;
 Пальмы и сосны. Минск, 1969;
 Мой спутник Солнце. Минск, 1971;
 Диковины. Минск 1972;
 Чибис. М., 1973;
 Весёлый поезд. Минск, 1977;
 Зимнее солнце. М., 1979;
 Извечной песни голоса. Минск, 1980;
 Продолжение. Минск, 1981;
 Призадумалась река. Минск, 1982;
 Безымянные острова. Минск, 1984;
 Снежные лебеди. Минск, 1987;
 Река времени. Минск, 1989

Награды 
Награждён медалями СССР, Почётной грамотой Президиума ВС БССР.Лауреат премии ЮНЕСКО.

Примечания 

Члены Союза писателей СССР
Переводчики с белорусского языка
Переводчики на русский язык
Русские поэты